Lorkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Lorkowski (* 1955), deutscher Fußballtrainer
 Peter Lorkowski (1942–2020), deutscher Politiker (Partei Rechtsstaatlicher Offensive)
 Piotr Wiktor Lorkowski (* 1968), polnischer Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker
 Stefan Lorkowski (* 1973), deutscher Biochemiker